Christofle, variante du prénom Christophe, est un nom porté notamment par :

 Christofle de Beaujeu, poète français, né en 1550 ;
 Charles Christofle (1805-1863), orfèvre et industriel français ;
 Christofle, entreprise fondée par ce dernier.